I Miss You kan syfta på:

 I Miss You (Björk-låt) – singel av Björk
 I Miss You (Blink-182) – singel av Blink-182
 I Miss You (Basshunter) – singel av Basshunter
 I Miss You (sång av Webbie) – sång av Webbie med Letoya Luckett
 I Miss You (sång av DMX) – sång av DMX